Різ Візерспун, Ло́ра Джин Різ Ві́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; нар. 22 березня 1976, Новий Орлеан, США) — американська акторка та продюсер.
 Різ Гоффа (англ. Reese Hoffa, 8 жовтня 1977) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Бріттні Різ (англ. Brittney Reese, 9 вересня 1986) — американська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у довжину, олімпійська чемпіонка.
 Мері Різ, Мері Сьюзен Різ (англ. Susan Mary Rees; 31 липня 1953) — британська вчена-математик.
 Пі Ві Різ, Гарольд Генрі «Пі Ві» Різ — (англ. Harold Henry «Pee Wee» Reese; 23 липня 1918, Екрон, Кентуккі, США — 14 серпня 1999, Луїзвілл, Кентуккі, США) — американський бейсболіст, який грав на позиції шортстопа в Головній бейсбольній лізі.
 Чарльз Томсон Різ Вільсон (англ. Charles Thomson Rees Wilson; 14 лютого 1869, Гленкорс, Середній Лотіан, Шотландія — 15 листопада 1959, Карлопс, поблизу Единбурга) — шотландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1927 р.
 Вільям Різ (народився 18 грудня 1943 року у Канаді), є професором Університету Британської Колумбії.
 Джефф Різ (англ. Jeff Reese, нар. 24 березня 1966, Брантфорд) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Маргарет Різ Тейлор (англ. Margaret Reese Taylor, 1916—1996) — американська благодійниця та волонтерка у Музеї природної історії округу Лос-Анджелес.
 Різ (Мічиган), Різ (англ. Reese) — селище (англ. village) в США, в округах Сегіно і Тускола штату Мічиган.
 Шейн Різ (англ. Shayne Reese, 15 вересня 1982) — австралійська плавчиня.
 Лаванда Різ (літературне псевдо; справжнє ім'я Іванченко Юлія Анатоліївна), народилася 03.09.1976, м. Кам'янське) — авторка книжок російською та українською мовами у жанрі фентезі.
 Кайл Риз (персонаж), Різ  (англ. Kyle Reese) — це солдат із майбутнього, якого прислав у наш час Джон Коннор, лідер Руху опору людей, щоб захистити Сару Коннор від Термінатора.